De Ekstraklasa (uitspraak: ) is de hoogste voetbaldivisie in Polen die door de Poolse voetbalbond (PZPN) wordt georganiseerd.

In deze competitie spelen achttien clubs waarvan de nummers en zestien, zeventien achttien van de eindstand rechtstreeks degraderen naar de I Liga. Zoals de Poolse voetbalbond er nu voor staat in de UEFA-coëfficiënten plaatst de kampioen zich voor de (voorronden van de) UEFA Champions League. De nummers twee en drie en de winnaar van de Puchar Polski plaatsen zich voor de (voorronden van de) Europa League.

Landskampioenen

Titels per club

Eeuwige ranglijst 
De vet weergegeven clubs spelen in het seizoen 2022/23 in de Ekstraklasa.

Top 10 Topscorers aller tijden

Topscorers per seizoen

Nederlanders in de Ekstraklasa 
Spelers, waarvan de naam vetgedrukt staat, zijn nog actief in de Ekstraklasa

 Marko Vejinović: Arka Gdynia
 Johan Voskamp: Śląsk Wrocław

Poolse voetbalcompetitie